Kocham cię na zabój – amerykańska czarna komedia z 1990 roku
 Kocham cię na zabój – kolumbijska telenowela